Die Mestaruussarja 1960 war die 30. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 1. Mai bis 16. Oktober ausgespielt. Haka Valkeakoski wurde mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden finnischer Meister 1960. Der Vorsprung auf den Zweiten Turku PS betrug am Ende ganze 13 Punkte.

Die Liga wurde um zwei Vereine auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Matti Sundelin von Turku PS wurde mit 30 Treffern Torschützenkönige der Mestaruussarja 1960. Sundelin gewann diese Auszeichnung nach 1957 und 1959 bereits das dritte Mal.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokal standen sich am 23. Oktober im Olympiastadion von Helsinki Vorjahressieger Haka Valkeakoski und RU-38 Pori gegenüber. Vor einer Pokal-Rekordkulisse von über 4.700 Zuschauer gewann Valkeakoski mit 3:1 nach Verlängerung und damit insgesamt bereits das dritte Mal den nationalen Pokalwettbewerb.

Internationales Abschneiden 
Haka Valkeakoski qualifizierte sich als Meister der Saison 1960 für den Europapokal der Landesmeister 1961/62:

 Meister Haka Valkeakoski (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: Freilos
 1. Runde: 1:5 und 0:2 gegen  Standard Lüttich

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1960
1960